Елітесеріен 2020 — 76-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Норвегії. Титул чемпіона вперше достроково за п'ять турів до завершення першості здобув «Буде-Глімт».

Вплив пандемії COVID-19 на першість 
Сезон планувалося розпочати 4 квітня, але 12 березня перші п'ять турів першості були відкладені, тому старт чемпіонату відкладено до 2 травня через пандемію COVID-19 у Норвегії. 24 березня Норвезька футбольна асоціація оголосила, що футбольний сезон стартує 23 травня. 7 травня уряд Норвегії дозволив командам розпочати підготовку до першості і розпочати сезон ліги 16 червня. 12 червня НФА оголосив, що на стадіон дозволено пускати під час гри 200 глядачів. 30 вересня міністр культури Норвегії Абід Раджа оголосив, що з 12 жовтня клуби зможуть пускати на стадіон під час матчу 600 глядачів.

Клуби

Турнірна таблиця

Результати

Лідери чемпіонату

Плей-оф 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|28 грудня 2020

|}

Примітки

Посилання 
 Елітесеріен на soccerway 

2020
Норвегія
2020 у норвезькому спорті